Аве Мария може да се отнася за:
 Аве Мария, католическа молитва
 базирани на нея музикални интерпретации
 Аве Мария (Джулио Качини)
 Аве Мария (Франц Шуберт)